Die Saison 2008/09 dauerte vom 13. September 2008 bis zum 5. Juli 2009. In dieser und der folgenden Saison 2009/10 galt eine geänderte Punktewertung für das Unentschieden. Endete ein Spiel nach der regulären Spielzeit unentschieden, so fand ein Penalty-Schießen statt. Dessen Sieger erhielt den dritten Punkt, also zwei Punkte, der Verlierer wie bisher einen Punkt. In der Notation des Spielergebnisses wurde ein Pluszeichen vor bzw. hinter das Ergebnis gesetzt. Beispiele: +1:1, wenn die Heimmannschaft das Penalty-Schießen gewonnen hat, 1:1+ im umgekehrten Fall.

Abschlusstabellen 
Legende:

Quellen

Einzelnachweise 

2008